Појам Харпија се може односити на следеће:

 Харпија - митолошко биће из грчке митологије;
 Харпија - врста птице из породице јастребова (-{Accipitridae}-).